Ferrari 208 bylo vyráběno od poloviny roku 1980 až do 1986. Jedná se o menšího bratra Ferrari 308 GTB/GTS

Motor 
Motor byl s obsahem 1991 ccm, což je jeden z nejmenších motorů V8 které kdy byly vyrobeny. 208 se vyrábí pouze s výkonem 155 koní (116 kW), což znamenalo, že výkon byl nezajímavý, zejména pro Ferrari. 160 208 GTS a 140 208 GTB vozy byly vyrobeny v roce 1980 a 1981.
V roce 1982, přeplňování a vstřikování paliva zvýšil výkon na 220 koní (164 kW), ale zpočátku to bylo k dispozici pouze ve formě GTB, GTS turbo byl představen v roce 1983

Nástupce 
V roce 1986 byly nahrazeny Ferrari 328 - GTB / GTS Turbo.

208 GTB
Supersportovní automobily
Automobily vyráběné od roku 1980
Automobily vyráběné do roku 1986